Бо́гард — прізвище. Відомі носії:

 Вінстон Богард (*1970) — колишній нідерландський футболіст.
 Дірк Богард (1921 або 1920–1999) — британський кіноактор.